Klimkowy Żleb – żleb opadający spod Klimkowej Przełęczy między Durnym Szczytem i Poślednią Turnią w słowackich Tatrach Wysokich
 Klimkowy Żleb – żleb opadający z Jagnięcego Szczytu w słowackich Tatrach Wysokich
 Klimkowy Żleb – żleb opadający spod Klimkowych Wrótek w Staroleśnym Szczycie w słowackich Tatrach Wysokich